Heterocephalum är ett släkte av svampar. Heterocephalum ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Heterocephalum